Ниже приведен список островов Королевства Камбоджа, расположенных в Сиамском заливе.

Острова в провинции Кохконг

Острова в провинции Сиануквиль

Острова в Реам (национальный парк)

Острова в провинции Каеп

Дальние острова

См. также 
 Сиамский залив
 География Камбоджи

Примечания 

 
Камбоджа